Veliko Tarnovo (oblast); een oblast in Bulgarije
Veliko Tarnovo (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast